W Polsce
 Guzowatka – kolonia wsi Czermno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Guzowatka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo 
 Guzowatka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka

 Guzowatka – gromada

 Miejscowości na Białorusi
 Guzowatka  – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.